Николай Ольховский:
 
 Ольховский, Никола́й Алекса́ндрович (в монашестве Николай; род. 1974) — архиерей Русской православной церкви заграницей, викарий Восточно-Американской епархии.